Occupational Safety and Health steht für:

 Occupational Safety and Health Act, Bundesgesetz in den Vereinigten Staaten
 Occupational Safety and Health Administration, US-amerikanische Bundesbehörde zur Durchsetzung des Bundesarbeitssicherheitsgesetzes
 National Institute for Occupational Safety and Health, US-amerikanische Bundesbehörde für arbeitsmedizinische Forschung
 Occupational Health and Safety Assessment Series, Zertifizierungsgrundlage für Managementsysteme zum Arbeitsschutz